Вильгельм I:

 Вильгельм I (император Германии) — король Пруссии (с 1861), первый император (кайзер) объединённой Германии (1871—1888)
 Виллем I — первый король Нидерландов (1815—1840)
 Вильгельм I (король Вюртемберга) — король вюртембергский (1816—1864).
 Вильгельм I Благочестивый — герцог Аквитании (893—918)
 Вильгельм I Длинный Меч — герцог Нормандии (927—942)
 Вильгельм I Завоеватель — нормандский герцог, король Англии (1066—1086)
 Вильгельм I (граф Люксембурга) (1081—1131) — граф Люксембурга
 Вильгельм I Лев (ок. 1143—1214) — король Шотландии
 Вильгельм (герцог Люнебурга) (1184—1213) — герцог Люнебурга
 Вильгельм I (граф Берга) (1245/1250—1308) — граф Берга с 1296 года.
 Гильом I (маркграф Намюра) (1324—1394) — маркграф Намюра с 1337 года
 Вильгельм I (герцог Берга) (ок. 1338—1408) — граф Берга с 1360 года, первый герцог Берга с 1380 года, граф Равенсберга в 1360—1393 годах.
 Вильгельм (герцог Австрии) — герцог Австрии (1386—1406)
 Вильгельм I Оранский (1533—1584) — принц Оранский, граф Нассауский, первый штатгальтер Голландии и Зеландии
 Вильгельм I (герцог Баварии)
 Вильгельм I (герцог Гелдерна)
 Вильгельм I (герцог Нассау)
 Вильгельм I (герцог Урах)
 Вильгельм I (герцог Юлиха)
 Вильгельм I (граф Апулии)
 Вильгельм I (граф Веймара)
 Вильгельм I (маркграф Мейсена)
 Вильгельм I Злой
 Вильгельм I Нассау-Дилленбургский
 Вильгельм I де Эно
 Вильгельм I (курфюрст Гессена) (1743—1821) — курфюрст Гессена с 1803 года
 См. также 
 Гильом I